Сулём — наименование различных географических объектов в Свердловской области России.

 Сулём — река, протекающая по землям Кировградского, Горноуральского городских округов и муниципального образования «город Нижний Тагил», правый приток Чусовой. 
 Сулём — старинное село в муниципальном образовании «город Нижний Тагил».

Примечания